Sonnenschein (ensoleillement en allemand) est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1876-1929), écrivain et prêtre allemand
 (1851-1929), écrivain et intellectuel anglais
 (1817-1879), chimiste allemand
 (1889-1953), écrivain autrichien
Hugo F. Sonnenschein (1940-2021), économiste américain
 (1847-1932), éditrice américaine, d'Autriche-Hongrie
 (1839-1908), rabbin autrichien-hongrois
 , sculpteur allemand
 (1855-1931), bibliographe et éditeur britannique

Autres
Sonnenschein, roman du croate Daša Drndić
Théorème de Sonnenschein, articles économiques 
, firme américaine de droit international

Homonymie de patronyme